Debiel ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Debiel (1931–2015), deutscher Schauspieler, Autor und Theatergründer
 Ludwig Debiel (auch Louis Debiel; 1697–1771), österreichischer Jesuit und Theologe
 Tobias Debiel (* 1963), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Debil